Bosznia-Hercegovina
 Rosulje, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Rosulje, falu Gornji Vakuf községben, Közép-Boszniai kantonban
 Rosulje, falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Rosulje, falu Tešanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Rosulje, falu Uskoplje községben, Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
 Rosulje, falu Hrvatska Kostajnica községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Koszovó
Rosulje falu Peć községben, a Peći körzetben